De Blodaartspoterne of Blodaartspasterne (in Venlo werd een poterne destijds aangeduid als pasterne) was een van de vele poternes in de Nederlandse vestingstad Venlo.

De exacte ligging is niet overgeleverd, maar vermoedelijk lage de poterne nabij de Blodaartstoren op het snijpunt van de zuidelijke en de westelijke stadsmuur. Hermans plaatst de meeste poternes aan de Maaszijde van de vesting. Ook deze poterne heeft aan de Maaszijde gelegen. Volgens Uyttenbroeck lag de poterne nabij de meest zuidelijke toren aan Maaszijde, echter zonder de naam van de toren te vermelden.

Vestingwerk van Venlo